Валерий Евгеньевич Ивкин (род. 6 октября 1997 года, Новосибирск) — российский хоккеист с мячом, защитник КХМ «Динамо» (Москва) и сборной России.

Биография 
Родился в Новосибирске, воспитанник новосибирской «Зари», также выступал за «Сибсельмаш» в первенстве России 2013 года среди младших юношей, где стал серебряным призёром.

В «Зоркий» пришёл в возрасте 15 лет и начал профессиональную карьеру в сезоне 2013/2014, став одним из самых юных игроков в истории национальных первенств.

В «СКА-Нефтянике» с 2016 года.

В 2019 году перешёл в «Динамо» (Москва).

Достижения 
  Четырехкратный чемпион России 2017, 2018, 2019, 2020 годов.
  Серебряный призёр чемпионата России 2021 года.
  Бронзовый призёр чемпионата России 2014 года.
  Пятикратный обладатель Кубка России 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов.
  Двукратный обладатель Суперкубка России 2017 (весна), 2019 годов. 
  Финалист Суперкубка России 2017 (осень), 2020 годов.

  Победитель Турнира четырёх наций 2016, 2019 годов.
  Серебряный призёр Турнира четырёх наций 2018 года.
  Серебряный призёр Турнира трёх наций 2020 года.

  Чемпион мира среди младших юношей (U-15) 2012 года.
  Серебряный призёр Кубка Европы среди старших юношей (U-17) 2014 года.
  Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (U-19) 2016 года.
  Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (U-21) 2017 года.

 Дважды входил в список 22 лучших игроков сезона в 2017, 2018 годах.

Ссылки 
 Валерий Ивкин  на сайте ФХМР
 Валерий Ивкин  на сайте ХК «Зоркий»
 Валерий Ивкин  на сайте КХМ «Динамо-Москва»
 Ряды "СКА-Нефтяника" пополнили игроки "Зоркого" 
 Игроки хабаровского "СКА-Нефтяника" составят половину сборной России 

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва